Georges Lacombe (1868-1916), peintre et sculpteur français  ;
 Georges Lacombe (1879-1947), linguiste français ;
 Georges Lacombe (1902-1990), réalisateur de cinéma français.